Halifax Citadel (Fort George) - fort op Nova Scotia, Canada
 Halifax Citadels - professioneel ijshockey organisatie in Nova Scotia, Canada